Příjmení Kepka nosí více různých osobností:

mužská podobá
 Hugo Kepka (1889–1912) – český žurnalista
 Jaroslav Kepka (1935–2019) – český herec, strýc Ondřeje
 Josef Kepka (1902–1952) – český ekonom, vysokoškolský pedagog a oběť komunistického teroru
 Karel Hugo Kepka (1869–1924) – český architekt a vysokoškolský pedagog
 Ondřej Kepka (* 1969) – český herec a režisér, synovec Jaroslava

ženská podoba s přechýlením
 Jana Kepková (* 2001) – česká herečka
 Zora Kepková (* 1990) – česká moderátorka